Oser est le titre d’une chanson de l’album  Elsa Lunghini, de la chanteuse éponyme, paru en single hors commerce (pour le marché professionnel) en 2008.

Woeser, parfois transcrit Öser, de son nom complet Tsering Woeser, est une poétesse et essayiste de nationalité chinoise, et d’éthnie tibétaine, née en 1966.